In 1975 werd de eerste editie van het Torneio José Américo de Almeida Filho gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staten Rio Grande do Norte, Alagoas, en Paraíba. De competitie werd gespeeld van 20 augustus tot 9 november. CRB werd de winnaar. 

De competitie wordt door de Braziliaanse voetbalbond niet erkend als een Copa do Nordeste, de bekercompetitie voor clubs uit de regio regio Noordoost omdat er slechts drie van de negen staten vertegenwoordigers stuurden. De editie van 1976 wordt wel erkend als een Copa do Nordeste omdat hier zeven staten deelnemers stuurden.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 1975
Braziliaanse regionale voetbalcompetitie